Fantastic Beasts (filmreeks), een spin-off van de Harry Potterfilmreeks, gebaseerd op het boek Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden van J.K. Rowling
Fantastic Beasts and Where to Find Them, een Brits- Amerikaanse film uit 2016, geregisseerd door David Yates
Fantastic Beasts and Where to Find Them (album), originele soundtrack van de gelijknamige film, gecomponeerd door James Newton Howard
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, een Brits-Amerikaanse film uit 2018, geregisseerd door David Yates
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (album), originele soundtrack van de gelijknamige film, gecomponeerd door James Newton Howard
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, een aankomende film in de reeks